Been ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Arnold Been (1869–1914), dänischer Kunsthistoriker, Sammler und Herausgeber
 Mario Been (* 1963), niederländischer Fußballprofi- und trainer 
 Michael Been (1950–2010), US-amerikanischer Rockmusiker, Sänger, Songwriter, Bassist, Musikproduzent und Schauspieler
 Nico Been (* 1945), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Behn